Сан Рафаел де ла Ангостура има више значења:

 Сан Рафаел де ла Ангостура (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Рафаел де ла Ангостура, Ла Куева (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику